Андреассен () — скандинавське прізвище. Відомі носії:
 Гуннар Андреассен — норвезький футболіст
 К'єлль Шоу-Андреассен — норвезький футболіст